Eole puede referirse a:

EA 1946, apodado Eole, un cohete francés desarrollado durante 1946.
Eole 1, un satélite artificial francés.
Línea RER E, también conocida como Éole, una línea del metro de París.
El Ader Éole, también llamado Avion, fue uno de los primeros aviones propulsados por vapor desarrollado por Clément Ader en la década de 1890 y llamado así por el dios del viento grecorromano Eolo. [1]

Diseño y desarrollo
A diferencia de muchas máquinas voladoras tempranas, el Éole no intentó volar batiendo sus alas, sino que se basó en el levantamiento generado por sus alas en movimiento hacia adelante. Con alas parecidas a copias mecánicas de alas de murciélago, su máquina de vapor era un diseño inusualmente liviano que impulsaba una hélice en la parte delantera de la aeronave, pero carecía de medios para que el piloto controlara la dirección del vuelo. [1]

Según las afirmaciones de Clément Ader de finales de 1907, [2] el 8 de octubre de 1890, la máquina logró un vuelo corto de unos 50 m en el Chateau d'Armainvilliers en Brie. Alcanzó una altura de alrededor de 20 cm (8 pulgadas). Se consideró que la pobre relación potencia / peso de la máquina de vapor y el mal tiempo limitan la altura de vuelo alcanzada. [3] Más tarde, Ader afirmó haber volado el Éole nuevamente en septiembre de 1891, esta vez a una distancia de 100 m (328 pies), pero esta afirmación está menos fundamentada.

Dibujos de patentes de Eole de Clément Ader
Algunos consideran que el Éole fue el primer avión verdadero, dado que salió del suelo por su propia fuerza y llevó a una persona por el aire por una corta distancia, y que el evento del 8 de octubre de 1890 fue el primer vuelo exitoso. Sin embargo, la falta de control direccional y el hecho de que los aviones a vapor demostraron ser un callejón sin salida, ambos sopesan estas afirmaciones. Los defensores de Ader han afirmado que los primeros aviones de los Wright necesitaban una catapulta para despegar; sin embargo, los Wright no usaron una catapulta para sus primeros vuelos en 1903, aunque sí lo hicieron para muchos vuelos en 1904 y posteriores. [1]

Los intentos modernos de recrear y evaluar la nave se han encontrado con resultados mixtos. Una réplica de tamaño completo construida en 1990 en la École Centrale Paris se estrelló en su primer vuelo, hiriendo a su piloto y llevando a la terminación del experimento. Los modelos a escala, sin embargo, se han volado con éxito. [1]

Specifications (Éole)
General characteristics

Crew: 1
Length: 6.5 m (21 ft 4 in)
Wingspan: 14 m (45 ft 11 in)
Wing area: 28 m² (300 sq ft)
Empty weight: 226 kg (498 lb)
Gross weight: 330 kg (728 lb)
Powerplant: 1 × Ader alcohol-burning steam engine, 15 kW (20 hp)
Performance

Maximum speed: 58 km/h (36 mph, 31 kn)
Wing loading: 8 kg/m (1.6 lb/sq ft)
Power/mass: 0.05 kW/kg (0.03 hp/lb)